Волков Ігор Володимирович ( 1970) — білоруський політик, депутат Палати представників Білорусі VII скликання.
 Волков Ігор Володимирович ( 1936) — український науковець в галузі теоретичної електротехніки, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів № 1 Інституту електродинаміки НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Волков Ігор Володимирович ( 1983) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Волков Ігор Віталійович ( 1962) — український актор театру, кіно, дубляжу, диктор і режисер. Київського академічного драматичного театру на Подолі.
 Волков Ігор Миколайович ( 1965) — радянський та український футболіст.
 Волков Ігор Миколайович (актор) (Волков-Шатурський) ( 1959) — Народний артист РФ (2014).
 Волков Ігор Юрійович ( 1959) — радянський, російський актор («Михайло Ломоносов» (1986) та ін.).

Див. також 
 Волк Ігор Петрович — 58-й космонавт СРСР і 143-й космонавт світу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок